Fenech est un patronyme maltais (dérivé du mot fenek « lapin ») notamment porté par :

Par ordre alphabétique :
 Antonio Fenech (1969-), homme politique maltais ;
 David Fenech (1969-), compositeur, guitariste et chanteur français ;
 Edward Fenech Adami (1934-), homme politique maltais ;
 Edwige Fenech (1948-), actrice franco-italienne ;
 Georges Fenech (1954-), homme politique français ;
 Jeff Fenech (1964-), boxeur australien ;
  (1962-), joueur australien de rugby ;
 Philippe Fenech (1976-), dessinateur de bande dessinée français.

Homonymie de patronyme maltais